Spirostreptida är en ordning av mångfotingar. Spirostreptida ingår i klassen dubbelfotingar, fylumet leddjur och riket djur. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar

Bildgalleri 

Dubbelfotingar